Järvenkylä kan syfta på:

 Järvenkylä – en by i Sjundeå kommun, se Järvans
 Järvenkylä – en by i Bjärnå kommun Egentliga Finland, se Träskböle, Bjärnå kommun
 Järvenkylä – by i Sagu kommun, Egentliga Finland, se Träskby, Sagu
 Järvenkylä – egendom i S:t Karins kommun, Egentliga Finland, se Träskby, S:t Karin
 Järvenkylä, Lillkyro – en by i Lillkyro, Finland